GTO kan syfta på:

 GTO (bil) – en bilmodellbeteckning
 Ferrari 250 GTO
 Ferrari 288 GTO
 Pontiac GTO
 GTO – en mangaserie, se Great Teacher Onizuka
 GTO-tyristor – en halvledarkomponent, så kallad GateTurnOff
 GTO – en pseudonym för musikgruppen Greater Than One
 GTO (omloppsbana) – en geostationär transferbana 

Akronymer